Аллсвенскан 2014 — 90-й сезон від часу створення вищого дивізіону (в 1924 році). У чемпіонаті бруть участь 16 клубів. Сезон 2014 року проходив у два кола, розпочався 30 березня й завершився 2 листопада 2014.

Чемпіоном Швеції став клуб Мальме ФФ.

Відбіркові матчі до сезону 2014
Команди, які зайняли в сезоні 2013 року 14-е місце в Аллсвенскан і 3-є в Супереттан, виборювали право виступити в найвищому дивізіоні:

 6 листопада 2013: ГІФ Сундсвалль — Гальмстадс БК 1:1  (звіт)
 10 листопада 2013: Гальмстадс БК — ГІФ Сундсвалль 2:1 (звіт)

Клуб Гальмстадс БК завоював право виступати в Аллсвенскан у сезоні 2014 року.

Учасники сезону 2014 року

Турнірна таблиця
{| align=center style="font-size: 90%; border-collapse:collapse" border=0 cellspacing=0 cellpadding=2
|- align=center bgcolor=#98A1B2
!width=20|
!width=160|Команда
!width=40|І
!width=40|В
!width=40|Н
!width=40|П
!width=40|МЗ
!width=40|МП
!width=40|Різ
!width=40|О
|- align=center style="background:#B0C4DE;"
|- bgcolor="#FFD700" 
|1.||align="left"|Мальме ФФ 
||30||18||8||4||59||31||28||62
|- align=center style="background:#FEDF68;"
|- bgcolor="#97DEFF"
|2.||align="left"|ІФК Гетеборг
||30||15||11||4||58||34||24||56
|- align=center style="background:#FEDF68;"
|- bgcolor="#97DEFF"
|3.||align="left"|АІК Стокгольм
||30||15||7||8||59||42||17||52
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|- 
|4.||align="left"|ІФ «Ельфсборг» (Бурос)
||30||15||7||8||40||31||9||52
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|- 
|5.||align="left"|БК «Геккен» (Гетеборг)
||30||13||7||10||58||45||13||46
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|- 
|6.||align="left"|Еребру СК
||30||13||7||10||54||44||10||46
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|- 
|7.||align="left"|«Юргорден» ІФ (Стокгольм)
||30||11||10||9||47||33||14||43
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|- 
|8.||align="left"|Отвідабергс ФФ
||30||12||7||11||39||46||-7||43
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|- 
|9.||align="left"|Гельсінгборгс ІФ
||30||10||9||11||41||44||-3||39
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|- 
|10.||align="left"|Гальмстадс БК
||30||11||6||13||44||50||-6||39
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|- 
|11.||align="left"|Кальмар ФФ
||30||10||9||11||36||45||-9||39
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|- 
|12.||align="left"|ІФК Норрчепінг
||30||9||9||12||39||50||-11||36
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|- 
|13.||align="left"|Фалькенбергс ФФ
||30||9||6||15||37||49||-12||33
|- align=center style="background:#FFCCCC;"
|- bgcolor="#FFE8E8"
|14.||align="left"|«Єфле» ІФ (Євле)
||30||8||8||14||34||42||-8||32
|- align=center style="background:#FF8888;"
|- bgcolor="#FFCCCC"
|15.||align="left"|М'єльбю АІФ
||30||8||5||17||29||47||-18||29
|- align=center style="background:#FF8888;"
|- bgcolor="#FFCCCC"
|16.||align="left"|ІФ «Броммапойкарна» (Стокгольм)
||30||2||6||22||28||69||-41||12
|}Позначення: Результати матчів 

 Найкращі бомбардири сезону 2014 
 1  Лассе Вібе (ІФК Гетеборг) — 23
 2  Девід Аккам  (Гельсінгборгс ІФ) — 17
 3  Рікардо Сантос (Отвідабергс ФФ) — 17

 Плей-оф на підвищення
Команди, які зайняли в сезоні 2014 року 14-е місце в Аллсвенскан і 3-є в Супереттан, виборювали право виступити в найвищому дивізіоні:

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 листопада 2014|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 листопада 2014|}

Клуб «Єфле» ІФ (Євле) разом із «Гаммарбю» ІФ (Стокгольм) і ГІФ Сундсвалль''' завоювали право виступати в Аллсвенскан у сезоні 2015 року.

Примітки 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2014 у шведському спорті